Praetorium bezeichnet:

 das zentrale Gebäude in einem römischen Marschlager, siehe Prätorium

mehrere Orte in der antiken Geographie:
 Praetorium (Mehadia) in Dacia superior, beim heutigen Mehadia in Rumänien, siehe Kastell Mehadia
 Praetorium (Dacia) in den Karpaten an der Grenze von Dacia superior und Dacia inferior, im Tal des Alutus (heute der Fluss Olt), beim heutigen Copăceni (Vâlcea) in Rumänien
 Praetorium (Hispania) im Nordosten von Hispania Tarraconensis, vermutlich das katalanische La Roca del Vallès
 Praetorium (Syrtica) an der Küste der Großen Syrte, heute bei Tmed Hassan in Libyen, zwischen Misrata und Sirte
 Praetorium Agrippinae in Germania inferior, beim heutigen Valkenburg (Zuid-Holland)
 Praetorium Latobicorum in Pannonien, etwa 1 km östlich vom heutigen Trebnje in Slowenien
 Praetorium Publilianum in Apulien, beim heutigen Poggio Imperiale in Italien
 Ad Praetorium in Pannonia superior, beim heutigen Ort Suvaja nahe Kozarska Dubica in Bosnien